100 m stylem klasycznym kobiet – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXVIII Igrzysk Olimpijskich. Eliminacje i półfinał miały miejsce 15 sierpnia, a finał 16 sierpnia.

Złoty medal zdobyła Chinka Luo Xuejuan, która ustanowiła w finale nowy rekord olimpijski (1:06,64). Srebro z czasem 1:07,15 wywalczyła reprezentantka Australii Brooke Hanson. Brąz przypadł rekordzistce świata i srebrnej medalistce na tym dystansie z 2000 roku, Australijce Leisel Jones, która uzyskała czas o 0,01 s wolniejszy od Hanson (1:07,16).

Wcześniej, w pierwszym półfinale, Jones z czasem 1:06,78 pobiła rekord olimpijski ustanowiony na igrzyskach olimpijskich w 1996.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie greckim (UTC+03:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy 

100 m stylem klasycznym kobiet